PZS je kratica, ki lahko pomeni:
 Planinska zveza Slovenije
 Plavalna zveza Slovenije
 Plesna zveza Slovenije